Liutprand (auch Luitprand oder Liudprand) ist der Name folgender Personen des italienischen frühen Mittelalters:

 Liutprand (König) († 744), König der Langobarden
 Liutprand (Benevent) (* um 740, † nach 758), Herzog von Benevent 
 Liutprand von Cremona (* 920; † um 972), Bischof und Geschichtsschreiber